Svenson kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Knute Svenson
 Henry Knute Knut Svenson

Robotskapade auktorsförkortningar